El término The Great Escape puede hacer referencia a:

 The Great Escape, es una película bélica estadounidense de 1963. 
 The Great Escape, es el cuarto álbum de estudio de la banda inglesa de britpop Blur.
 The Great Escape, es el segundo sencillo del álbum epónimo de Boys Like Girls.
 The Great Escape Tour, preveía ser la segunda gira como artista principal de la rapera australiana Iggy Azalea, cancelada el 29 de mayo de 2015.